Усвое́ние:
 Усвоение (питательных веществ)
 Усвоение языка